Luz Helena Cordero Villamizar (Bucaramanga, 1961) es una poeta y narradora colombiana.

Biografía 
Nació en Bucaramanga, Santander, en donde transcurrió su infancia. Sus primeros cuentos y poemas se publicaron en la década del ochenta en Vanguardia Dominical, el suplemento literario del periódico Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Posteriormente, sus poemas aparecieron en el Magazín Dominical del diario El Espectador y en la Revista Puesto de Combate. Desde sus años juveniles ha mantenido una constante relación con el mundo de la literatura, participando en los círculos literarios de la capital colombiana. Es psicóloga y especialista en Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de Colombia. Máster en Prevención y protección de riesgos laborales de la Universidad de Alcalá y en Fisiología y medicina del sueño de la Universidad Pablo de Olavide en España. Magistra en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Su vida ha transcurrido entre su trabajo en el campo de la psicología y su obra literaria. Sus poemas han sido parcialmente traducidos al inglés, al portugués, al italiano y al chino. Su obra en prosa incluye ensayos literarios, cuentos y crónicas.

Obra literaria 

 Todavía nos queda la insolencia. Cuentos, 2022.
 Unas cuantas tiernas imprecisiones. Crónica, 2022.
 Pliegos de cordel. Poesía, crónica y ensayo, 2019.
 Eco de las sombras. Poesía, 2019.

 Postal de la memoria (Antología personal). Poesía, 2010.
 Por arte de palabras. Poesía, 2009.
 Cielo ausente. Poesía, 2001.
 El puente está quebrado. Relatos, 1998.
 Canción para matar el miedo. Cuentos, 1997.
 Óyeme con los ojos. Poesía, 1996.

Algunas antologías que incluyen su obra 

 El canto del cóndor. Antología de poesía colombiana contemporánea, 2021.
 Ojos de par en par. Antología de poetas hispánicas, 2021.
 Los poemas del duelo, 2021.
 Yo vengo a ofrecer mi poema. Antología de resistencia, 2021.
 Ellas cantan. Antología de poetas iberoamericanas, 2019.
 Poesía colombiana del Siglo XX escrita por mujeres, 2014.
 Um país que sonha. Cem anos de poesia colombiana, 2012.
 Silencio… en el jardín de la poesía. Un jardín de antología, 2012.
 El país imaginado. 37 poetas responden a Robinson Quintero Ossa, 2012.
 Antología de la poesía colombiana (1958-2008), 2008.
 Luna nueva: once miradas a la poesía colombiana, 2007.
 La casa sin sosiego. La violencia y los poetas colombianos del siglo XX, 2007.
 Trilogía poética de las mujeres en Hispanoamérica (pícaras, místicas y rebeldes), 2004.
 Desde el umbral, poesía colombiana en transición, 2004.
 Norte y Sur: poetas santandereanas, 2003.
 Inventario a contraluz, 2001.
 Tambor en la sombra. Poesía colombiana del siglo XX, 1996.
 Poesía Santandereana, 1996.

Otras publicaciones 

 "Raúl Gómez Jattin o el pasado como punto de llegada". Ensayo preliminar a la poesía reunida de Raúl Gómez Jattin (2018).
 "Ni temprano ni tarde para nada" (2018). En: Dos estancias literarias.
 "La rosa en la carrilera o la inutilidad de la poesía" (2016) En: Revista de la Universidad de Antioquia.
 "Érase un bosque de palabras" (2015). En: Luna nueva (41). 
 "El mar en la botella" (2015). En: La ciudad, la  pintura, la violencia, el erotismo y el humor en la poesía. Cuadernos culturales 6.

 "Vida y destino o la ubicuidad del escritor" (2015). En: Revista Literariedad.
 "Un estado del alma" (2015). En Revista Literariedad.
 "Ese río revuelto de la poesía" (2012). En: La Otra. Revista de poesía.
 "Realidad e irrealidad del Bogotazo en dos textos históricos y dos novelas" (2009). En: Mataron a Gaitán: 60 años.
Entre 2021 y 2022 Luz Helena Cordero desarrolló un ejercicio de promoción de la poesía a través del sitio web «La poesía revela y se rebela», espacio de divulgación poética del Colectivo Punto de partida.

Comentarios sobre su obra 
“La laboriosidad callada y la intuición sorpresiva, no exenta de una puntualidad irónica animan la contención verbal de Luz Helena […] es una de las voces más firmes de la nueva poesía colombiana” afirmaba Henry Luque Muñoz, cuando apareció su primer libro Óyeme con los ojos. Sobre Por arte de palabras, Luz Mary Giraldo apunta que la autora “asume una determinación ante la conciencia de la escritura, a veces desde contrasentidos: en el poemario la palabra crea, nombra, destaca el vacío, la soledad, la nada…" 

En la presentación general de Pliegos de cordel, la poeta Mery Yolanda Sánchez destaca en la poética de Luz Helena Cordero "un tono, una musicalidad y la fuerza del silencio que se toma para observarnos entre objetos, animales en una construcción natural, que nos lleva por una amalgama de finos y delicados encadenamientos para mostrarnos que la poesía está ahí cerca de nosotros, que la tocamos cada instante y no la percibimos. Ella sabe decirla y hacer que se nos meta en el cuerpo. Lo elemental y humano del arte". En el texto titulado "Luz Helena Cordero, lo profano como sacro", que sirve de prólogo a su libro Eco de las sombras, el poeta Juan Manuel Roca escribe:  "tiene un ojo de cronista Luz Helena Cordero, de cronista poeta a la manera de Luis Tejada Cano, siempre permanece en vigilancia del otro y de lo otro”. También dice: “en estos poemas no hay el prurito de hacer imágenes por hacerlas, que realmente no son voces calcáreas sino palabras habitadas, palabras que en ninguno de sus versos resultan negligentes, voces que no parece que pudieran ser reemplazadas por otras, como tantas veces ocurre en una poesía de lenguas impostadas”. El también poeta Omar Ortíz afirma sobre el mismo libro: "Desde el primer hasta el último poema que conforma este excepcional poemario, el lector es atrapado por el conjuro de una palabra despojada de toda pretensión como no sea el conducirnos por geografías que nuestra entumecida memoria guardaba en las heladas mansardas del olvido... Es un libro para leer y releer, es una inagotable crónica de nuestro ciclo vital, donde los poetas encontrarán siempre enseñanzas para defenderse del aturdimiento y la algarabía de los farsantes de ayer, hoy y siempre".

A propósito de Unas cuantas tiernas imprecisiones, el periodista y novelista Cristian Valencia señala: "Sí son crónicas de viajes, sí son diarios de campo, pero tienen tanto pasado como futuro y presente. Porque Luz Helena está llena de recursos y palabras […] Me atrevo a decir que su alma de escritora está llena de los poetas que nombra, de los escritores que han acompañado su existencia". El poeta y narrador Felipe Agudelo Tenorio complementa: "Para Luz Helena Cordero la trasmutación de lo vivido a lo recordado es un ejercicio constante, mediado por un proceso escritural que no comienza solo en el papel sino en la misma conciencia de la poeta. Ese es un ejercicio intenso, que no ofrece desperdicio […] En ese compartir, en esa generosa invitación a ver, a oír, a sentir, a admirar y a pensar de otras maneras, es donde residen la belleza y la fuerza de este libro".

Referencias

Enlaces externos 
 https://puntodepartida.com.co/poesia/
 https://www.poetryinternational.org/pi/poet/8270/Luz-Helena-Cordero/en/tile
 https://www.festivaldepoesiademedellin.org/es/Revista/ultimas_ediciones/77_78/cordero.html
 https://www.poesiabogota.org/luz-helena-cordero-villamizar/
 https://www.revistaaltazor.cl/luz-helena-cordero/
 https://www.ecured.cu/Luz_Helena_Cordero
 http://escritorescolombianos.blogspot.com/2006/11/luz-helena-cordero.html
 https://www.auroraboreal.net/literatura/poesia/2875-poesia-de-luz-helena-cordero
 http://www.antoniomiranda.com.br/iberoamerica/colombia/luz_helena-cordero.html
 https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/handle/20.500.12010/19927
 https://laeskinavirtual.blogspot.com/p/voces-de-poetas.html

Nacidos en Bucaramanga
Poetas en español
Escritores en español
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Escritores de Colombia
Poetas de Colombia
Escritoras de Colombia
Poetisas de Colombia
Cuentistas de Colombia
Ensayistas de Colombia